Велико језеро се може односити на:

 Велико језеро (Трескавица)
 Велико језеро (Мљет)
 
 Велико језеро (Тверска област)
 Велико медвеђе језеро
 Велико језеро Черокија
 Велико ропско језеро
 Велико слано језеро
 Велико плонско језеро
 Велико јажиначко језеро